Монплези́р ( — «моё удовольствие») — дворец в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга. Памятник архитектуры стиля петровского барокко первой четверти XVIII века.

История 
Монплезир строили в 1714—1723 годах по указанию и по рисунку царя Петра I. Дворец заложен 17 мая 1714 года на южном берегу Финского залива у самой кромки воды. Царь хотел, чтобы этот малый дворец, в отличие от больших парадных резиденций, напоминал бы ему любимую Голландию, чтобы из его окон было видно море (хотя на самом деле это была «финская лужа») и чтобы дворец казался кораблём, готовым отплыть в длительное плавание. Именно в этом месте побережья заболоченная местность сменяется почти морским пейзажем. В ясные дни от Монплезира виден Кронштадт. Дворец стал любимым загородным домом царя Петра. Когда он прибывал в Петергоф, то всегда останавливался в Монплезире. Здесь он чувствовал себя настоящим европейцем.

С Монплезиром связаны многие события русской истории. Дворец постоянно посещал Пётр I, здесь проводили приёмы, встречи императора с иностранными послами. Последний раз Пётр I был здесь в октябре 1724 года. В 1725 году императрица Екатерина I устраивала в Монплезире торжественный приём для первых членов Академии наук. Дворец активно использовали вплоть до времён правления Екатерины II, которая неоднократно устраивала в Парадном зале ужины для узкого круга приближённых.

Современность 
Ныне в Монплезире представлена коллекция картин западно-европейских художников, собрание китайского фарфора, голландского фаянса, русского стекла и кухонной утвари первой четверти XVIII века. Также здесь хранятся некоторые личные вещи Петра I и полученные императором дипломатические подарки.

Архитектура и оформление интерьеров дворца 

Проект здания разработал немецкий архитектор Иоганн Фридрих Браунштайн, ученик и помощник Андреаса Шлютера в Берлине. Царь Пётр сам выбрал местоположение нового дворца, определил его планировку и дал указания относительно оформления интерьеров. По иной версии в основу композиции положен проект Шлютера, а весь комплекс создан в подражание малым прусским дворцам, в том числе Монбижу близ Берлина.

Для строительства дворца возвели подпорную стенку. Дворец состоит из центрального корпуса («палатки») с высокой кровлей «с переломом» на голландский манер, с деревянной вазой на вершине, и боковых лустгаузов ( — «Весёлый домик») с фонариками на кровле. Центральную «палатку» и лустгаузы связывают галереи с огромными окнами (застеклённой аркадой) на уровне земли и с мелкой расстекловкой «по-голландски». Стены сложены из особого узкого маломерного кирпича (22 х 10 х 5,5 см). Швы кладки неоштукатуренных стен, выделенные побелкой, придают постройке необычный и романтичный облик.

«Променад» (терраса) морского фасада вымощен красным клинкерным (особо прочным) кирпичом. Полы галерей (22 м длиной каждая) выложены, по-голландски, в шахматную клетку плитами белого и чёрного мрамора. В галереях находятся 23 картины в чёрных лаковых рамах. Это часть коллекции, собранной царём Петром в заграничных путешествиях. Среди них — картины любимого царём амстердамского живописца-мариниста Адама Сило, по которым, согласно легенде, сам Пётр принимал экзамен у учеников Морской академии на предмет знания оснастки кораблей. Росписи плафонов (потолков) галерей Монплезира выполнены мастерами московской Оружейной палаты по рисункам французского живописца-декоратора Филиппа Пильмана.

Стены главного, парадного зала Монплезира обшиты дубовыми панелями, в которые вмонтированы картины в чёрных рамах. Пол выложен мраморными плитами по-голландски, «в шахмат». Этот зал воспроизведён на знаменитой картине Н. Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1872). Стены зала завершены высокими падугами и расписным плафоном с изображениями бога Аполлона, персонажей итальянского театра Комедия дель арте и головами «четырёх ветров»: Зефира, Нота, Борея, Эвра. Росписи в 1718 году создал Пильман вместе с русскими подмастерьями. Скульптурные гермы из алебастра (аллегории времён года) в углах падуг выполнены, по одной версии, Б. К. Растрелли Старшим, по другой — Жаном-Батистом Александром Леблоном и Николя Пино.

Царь Пётр, находясь во Франции в 1716 году, пригласил французского скульптора-декоратора и резчика по дереву Николя Пино вместе с архитектором Леблоном в Россию для отделки Монплезира и Дубового кабинета в Большом дворце Петергофа (1717—1720). В 1726 году Пино возвратился во Францию, где много работал над оформлением интерьеров частных особняков — отелей в новом стиле рококо.

Во время войны в 1941—1943 годах фашисты варварски уничтожили все сооружения Петергофа. В 1951—1978 годах реставраторы и учащиеся специально созданных училищ воссоздавали утраченные интерьеры. В Монплезире воссозданы Кухня, Буфетная, Спальня, Секретарская и Морской кабинет с отделкой дубовыми панелями и фаянсовыми плитками с изображениями тринадцати типов парусных кораблей. Из окон Морского кабинета открывается вид на Финский залив. Среди интерьеров Монплезира выделяется Лаковый, или Китайский, кабинет, созданный по моде того времени в стиле шинуазри по проекту Браунштайна. На стенах кабинета, на вызолоченных фигурных консолях размещались изделия китайского и японского фарфора, собранные Петром I (из 546 предметов сохранилось 150). Стены кабинета украшают одиннадцать больших вертикальных чёрнолаковых панно с изображениями «сцен китайской жизни» и одиннадцать малых с изображениями птиц, драконов и журавлей. Лаковые «китайские» панно писали русские иконописцы под руководством голландца Хендрика ван Бронкхорста, поэтому панно называли «лаковой голландской работой» (1719—1722). Фашисты сожгли большую часть панно. По уцелевшим фрагментам в 1953—1963 годах новые панно писали мастера Палеха.

Примечания 

Дворцы Петергофа
Памятники архитектуры Санкт-Петербурга
Здания и сооружения, заложенные в 1714 году
Здания и сооружения, построенные в 1723 году в Санкт-Петербурге
Дворцы, построенные в 1723 году